Rarities или The Rarities () может означать:
 Rarities — два разных сборника британской рок-группы The Beatles, изданных сначала в Великобритании (1978), а затем под тем же названием, но с другим набором песен, в США (1980).
 Rarities — сборник шведской поп-рок-группы Roxette, вышедший в 1995 году в Японии.
 Rarities — сборник японского сити-поп-музыканта Тацуро Ямаситы, выпущенный в 2002 году.
 The Rarities — сборник американской R&B-певицы Мэрайи Кэри, вышедший в 2020 году.